Жижелице могу бити:

 Жижелице (Лоуни), насељено мјесто у округу Лоуни, Устечки крај, Чешка Република
 Жижелице (Колин), насељено мјесто у округу Колин, Средњочешки крај, Чешка Република